Bertram Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bertram Lake (Minnesota), im Wright County
 Bertram Lake (Wisconsin), im Oneida County